Фултон (округ, Арканзас) — округ (графство) у штаті Арканзас, США
 Фултон (округ, Джорджія) — округ (графство) у штаті Джорджія, США
 Фултон (округ, Іллінойс) — округ (графство) у штаті Іллінойс, США
 Фултон (округ, Індіана) — округ (графство) у штаті Індіана, США
 Фултон (округ, Кентуккі) — округ (графство) у штаті Кентуккі, США
 Фултон (округ, Нью-Йорк) — округ (графство) у штаті Нью-Йорк, США
 Фултон (округ, Огайо) — округ (графство) у штаті Огайо, США
 Фултон (округ, Пенсільванія) — округ (графство) у штаті Пенсільванія, США